

Patronymes 
Barychnikov ou Baryshnikov (masculin ; ), Barychnikova ou Baryshnikova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Baryshnikov (1948-), ancien athlète soviétique, spécialiste du lancer de poids.
 Guennadi F. Barychnikov (1945-), zoologiste russe.
 Mikhaïl Barychnikov (1948-), danseur, chorégraphe et acteur d'origine russe, naturalisé américain.

Patronyme russe